Knutsen ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Knutsen (* 1983), norwegische Fußballspielerin
 Eigil Knutsen (* 1988), norwegischer Politiker
 Espen Knutsen (* 1972), norwegischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Guro Knutsen Mienna (* 1985), norwegische Fußballspielerin 
 Jonas Knutsen (* 1993), norwegischer Eishockeyspieler
 Paul Olaf Knutsen (1862–1945), deutscher Maler
 Tormod Knutsen (1932–2021), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Tove Karoline Knutsen (* 1951), norwegische Musikerin und Politikerin

Siehe auch:
 Knudsen
 Knudson
 Knuthsen
 Knutson
 Knutsson
 Knutzen